Якынр — топоним в Томской области в России. Может означать:

 Якынр — река.
 Якынр (озеро) — озеро.
 Малый Якынр — река.
 Малый Якынр (озеро) — озеро.